Первый дивизион 1971/1972 — 69-й сезон чемпионата Бельгии по футболу. Он начался 3 сентября 1971 года и закончился 7 мая 1972 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Бельгии на rsssf.com

1971/1972
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1971 году
Спорт в Бельгии в 1972 году